Es gibt mehrere Resolutionen des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen, die als Irak-Resolution bezeichnet werden, darunter:

die Resolution 1441 vom 8. November 2002, die den USA nach eigener Auffassung die Genehmigung erteilte, Irak anzugreifen
die Resolution 1546 vom 8. Juni 2004, die die Irakische Übergangsregierung einsetzt.